Саитов — русская и татарская фамилия; имеет женскую форму .
 Саитов, Александр Петрович (род. 1958) — футбольный тренер, руководитель ФК «Динамо» (Киров) с 2011 года.
 Саитов, Асят Мансурович (род. 1965) — один из первых российских профессиональных велогонщиков (шоссейные гонки); муж легкоатлетки С. А. Мастерковой.
 Саитов, Борис Владимирович (1897—1942) — музыковед, библиограф; сын В. И. Саитова .
 Саитов, Виктор Петрович (1941—2007) — советский, российский актёр, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Молдовы.
 Саитов, Владимир Иванович (1849—1938) — историк русской литературы, библиограф, член-корреспондент АН СССР.
 Саитов, Габдулхай Саитович (1924—2000) — Герой Советского Союза.
 Саитов, Ильдар Ширкатович (1957—2020) — российский актёр, артист Башкирского Академического Театра драмы им. М. Гафури, народный артист Республики Башкортостан.
 Саитов, Олег Элекпаевич (род. 1974) — заслуженный мастер спорта России по боксу, двукратный олимпийский чемпион (1996 и 2000).
 Саитов, Уильдан Гильманович (род. 1951) — Генеральный директор научного издательства «Башкирская энциклопедия».
 Саитов, Хамит Шагибакович (1920—1979) — председатель исполкома Ишимбайского городского Совета с 1951 по 1965 годы.
 Саитов, Эрнст Миниахметович (1936—2004) — заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Башкирской АССР.
 Саитов, Суюндук Сахеевич (1934—2020) — советский и российский театровед, заслуженный деятель искусств РСФСР (1987).

См. также 
 Саидов — узбекская фамилия